Офице́р запа́са:

 Офицер запаса — военнообязанное лицо, имеющее офицерское звание, не находящееся на действительной военной службе.
 «Офицер запаса» — советский фильм режиссёра Юрия Борецкого (1971).